Monika Hohmann ist der Name folgender Personen:

* Monika Hohmann (Fußballspielerin), deutsche Fußballspielerin 
 Monika Hohmann (Politikerin) (* 1959), deutsche Politikerin (PDS, Die Linke)